Договорите между Аминта III Македонски и Халкидския съюз са 2 международни договора, запазени в надпис на каменна колона, открита в античния халкидически град Олинт.

Договорите са между царя на Македония Аминта III Македонски и Халкидския съюз, начело с Олинт, и датират от 393 г. пр. Хр. и отпреди 382 г. пр. Хр. Надписът е на йонийски гръцки.

Исторически контекст 
След илирийското нахлуване в Македония в 393 пр. Хр., Аминта е изгонен и на трона сяда Аргей II Македонски. С помощта на тесалийския род Алевади, оглавяван от Медий, Аминта успява да си върне царството. За да осигури страната си срещу илирийската заплаха, Аминта сключва първия договор с Халкидския съюз.

В 383/382 пр. Хр. илирийците нахлуват отново в Македония и разбиват Аминта в битка. Аминта дава част от граничните си територии на олинтците в замяна на помощ. След отблъскването на илирийската заплаха Халкидската лига отказва да върне териториите на Македония, избухва Първата олинтска война, в която халкидците успяват да превземат македонската столица Пела и едва след намесата на Спарта, тесалийците и елимийците, Ификрат, Котис I и халкидически градове, враждебни на Олинт, Аминта успява да си върне царството, а Халкидическият съюз е разпуснат от спартанците в 379 година пр. Хр. Историкът Юстин пише за Аминта „и тогава той води тежки войни с илирийците и олинтците“ (Cum Illyriis deinde et cum Olynthiis gravia bella gessit).

За разлика от първия договор, вторият е очевидно изгоден за Съюза, а не за Аминта. Договорът се занимава с износа на дървен материал, свързан с целите на морския Съюз за създаване на ефективен флот, а Аминта едва ли има интерес към дървения материал от Халкидика за създаванена флот. Споменатите трети страни са всички потенциални врагове на Съюза, а не на Аминта, чиято основна заплаха е на север.

Текст

Бележки 

Международни договори
Договори на Древна Македония
Халкидически полуостров
Надписи в Гърция
Олинт